En på miljonen kan syfta på:

 En på miljonen – svensk dramakomedi från 1995 av Måns Herngren och Hannes Holm
 En på miljonen (1978) – amerikansk TV-film från 1978
 En på miljonen (EP) – svenske rapparen CK:s första EP från 2007
 En på miljonen (musikalbum) – samlingsalbum av det svenska dansbandet Grönwalls från 2005